Нат или НАТ (кириллицей) может означать:

 В качестве слова:
 Нат — единица измерения информации.
 Нат — звезда в созвездии Тельца (β Тельца).
 В качестве сокращения:
 Натан — библейский пророк.
  — профессиональное объединение телерадиокомпаний.
 Нат. (в музыке) — натуральный (см. натуральные мажор и минор).

Персоналии 
 Нат И (; ? — около 445) — король Коннахта, верховный король Ирландии.
 Нат, Виталий Евгеньевич (род. 1977) — украинский гандболист, тренер.
 Нат, Ив (; 1890—1956) — французский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Нат, Мари Жозе (1940—2019) — французская актриса театра, кино и телевидения.

См. также 
  (латиницей).
 NAT () — механизм преобразования адресов в сетях TCP/IP.